Hyannis désigne :

 Hyannis, un village du Massachusetts ;
 Hyannis, un village du Nebraska.

Homonymie de localités aux États-Unis